Rio Hondo (Belize) - rio de Belize
 Rio Hondo (Texas) - cidade dos Estados Unidos
 Río Hondo - cidade da Guatemala
 Río Hondo (departamento) - departamento da Argentina
 Termas de Río Hondo - cidade da Argentina

Desambiguações de topônimos